Deckung steht für:

 Deckung (Druckwesen), einen Begriff aus dem Druckwesen
 eine Kennzahl in der Botanik, siehe Vegetationsaufnahme#Pflanzensoziologische Vegetationsaufnahme
 das Vorhandensein einer notwendigen Menge, siehe Bedarfsdeckung
 im Tierbereich das Zusammenbringen von männlichem und weiblichem Tier zum Zweck der Begattung
 Deckung (Geschützwesen), eine bestimmte Art der Trefferlage während eines Feuergefechtes
 Deckung (Freimaurerei), ein Ausscheiden aus der Loge oder dem Bunde
 Dachdeckung, die äußerste Schicht des Daches
 Schieferdeckung, das Decken eines Dachs oder einer Fassade mit Tonschiefer

Deckung bezeichnet im Zusammenhang mit Schutz, Verteidigung:

 Deckung (Schutz), eine vor Gefahr schützende Position
 Deckung (Sport), eine Spielpraxis, -technik, -taktik, -weise im Mannschaftssport; im Einzelnen:
 Manndeckung, Deckung, bei der jeder Spieler seinen unmittelbaren Gegenspieler deckt
 Raumdeckung, Deckung, bei der jeder Spieler einen bestimmten Teil des Spielfeldes deckt
 beim Schach den Schutz einer Figur, siehe Strategie (Schach)
 umgangssprachlich für eine juristische Strafvereitelung

Deckung steht in wirtschaftlichen Kontexten für:

 Deckung (Wirtschaft), die Besicherung einer Anleihe 
 Kontodeckung, Vorhandensein ausreichenden Guthabens (freier Kreditlinien) für ein Bankgeschäft
 Währungsdeckung, die Besicherung einer Währung
 Deckung (Versicherung), den Leistungsbereich eines Versicherers im Schadensfall
 Deckungsrückstellung, ein versicherungstechnischer Ausdruck
 Deckungskapital, ein versicherungstechnischer Ausdruck
 die Möglichkeit, Haushaltsmittel für einen anderen Zweck zu verwenden, siehe Deckungsfähigkeit

Sonstiges:

 Deckungsgrad, in der Statistik der Anteil einer mit einem bestimmten Merkmal gekennzeichneten Teilmenge an einer Gesamtmenge

Siehe auch:

 Decken